Il Gruppo di M81 (o Gruppo di NGC 3031) è un gruppo di galassie, situato nelle costellazioni dell'Orsa Maggiore e della Giraffa, che comprende le galassie M81 o Galassia di Bode e la M82 o Galassia Sigaro, insieme a diverse altre galassie piuttosto luminose. Il centro del gruppo si trova approssimativamente alla distanza di 3,6 milioni di parsec dalla Terra e pertanto è uno dei gruppi più vicini al nostro Gruppo Locale.
Si stima che il Gruppo di M81 abbia una massa totale di (1.03 ± 0.17) x 1018M☉.

Il Gruppo di M81, il Gruppo Locale ed altri gruppi sono componenti del Superammasso della Vergine che a sua volta è una parte di una sovrastruttura ancora più vasta, il Superammasso Laniakea.

Membri del gruppo
Sono elencate le galassie che compongono il Gruppo di M81, l'elenco è basato principalmente sul lavoro di I. D. Karachentsev (2005).

Note

Voci correlate
Gruppi e ammassi di galassie
Galassia di Bode

Altri progetti

Collegamenti esterni

M81
Oggetti nella costellazione dell'Orsa Maggiore
Oggetti nella costellazione della Giraffa